Il doppio del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charlie Pasarell e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Tom Edlefsen e Manuel Orantes 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1974